Ricardo Fernandes Pinto, mais conhecido como Ricardo Feijão (Rio de Janeiro, 3 de março de 1960) é um músico e baixista de música popular brasileira.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Baixistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira